Star Academy (programa de televisió), article principal d'aquest programa de televisió emès per primer cop el 2001 a França.
 Star Academy (França), adaptació del programa Star Academy a França.
 Operación Triunfo (Espanya), adaptació del programa Star Academy a Espanya.
 Operación Triunfo (Mèxic), adaptació del programa Star Academy a Mèxic.